Matjaž Kopitar, slovenski hokejist in hokejski trener, * 6. november 1965, Jesenice.

Kopitar je bil dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice. Med letoma 1993 in 1994 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu. Po končani karieri deluje kot trener, njegov sin Anže Kopitar igra v NHL moštvu Los Angeles Kings, kjer je bil Matjaž Kopitar mladinski trener. 

12. decembra 2010 je zasedel mesto selektorja slovenske reprezentance, kjer je zamenjal Johna Harringtona. Z reprezentanco je na svetovnih prvenstvih trikrat nastopil v elitni diviziji, v letih 2011, 2013 in 2015 in vselej izpadel v drugo divizijo D1A, v kateri je v obeh nastopil v letih 2012 in 2014 zmagal in se z reprezentanco vrnil v elitno divizijo. Ob začetku na mestu selektorja je kot svoj glavni cilj navedel prvo uvrstitev reprezentance na olimpijske igre 2014. Z zmago na kvalifikacijskem turnirju je cilj izpolnil in na olimpijskem turnirju reprezentanco popeljal do odmevnega sedmega mesta. Takoj po koncu svetovnega prvenstva 2015 in izpadu iz elitne divizije je nepreklicno odstopil.

Pregled kariere

|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 35
| 23
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 11
| 8
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Schellander Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 8
| 9
| 2
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Schellander Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 27
| 12
| 18
| 30
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 7
| 13
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Hokejisti DEK Klagenfurt
Hokejisti HDK Maribor
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Jesenice
Selektorji slovenske hokejske reprezentance
Jeseniški športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih